'''Села:
 Писарщина — Полтавська область, Гребінківський район
 Писарщина — Полтавська область, Кременчуцький район